Die Open BNP Paribas Banque de Bretagne Quimper 2014 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 16. Februar 2014 in Quimper stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 8. und 9. Februar 2014 statt. Bei dieser wurden in zwei Runden aus 16 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Mathieu Rodrigues
 Jules Marie
 Rudy Coco
 Gleb Sakharov

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Tak Khunn Wang

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 109 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 102 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 108 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Quimper